Камолиддин Мурзоев Абдусаламович (17 февраля 1987, Бекабад) — узбекистанский футболист, нападающий клуба АГМК.

Карьера 
Футбольная карьера Мурзоева началась в 2004 году в клубе «Металлург» (Бекабад), в составе которого он играл на протяжении двух лет.
С 2006 по 2008 год игрок выступал за «Машъал» (Мубарек), а затем присоединился к «Насафу» из Карши.

После первого круга чемпионата Узбекистана-2009 Мурзоев перебрался в стан ташкентского «Бунёдкора». 2010 год он провёл в «Насафе», после чего вернулся в столицу Узбекистана.

В 2013 году Мурзоев подписал контракт с павлодарским «Иртышом». Но уже в феврале 2014 покинул команду ввиду отказа руководства клуба повышать зарплату в связи с девальвацией тенге.

После окончания казахстанского периода карьеры проходил просмотр в клубах Высшей Лиги Узбекистана «Шуртан» и «Алмалык». В итоге приглянулся лишь клубу «Алмалык» и в феврале 2015 года заключил с ним контракт. На протяжении всего первого круга Мурзаев продемонстрировал не самые высокие показатели результативности, не вселив доверия в сердца тренерского штаба «Алмалыка». По завершении первой части сезона клуб принял решение расстаться с футболистом.

В августе 2015 года Мурзаев подписывает контракт со стоящим на грани вылета из элиты самаркандским «Динамо». За период, проведенный в этой команде, футболист пережил мини-ренессанс в своей карьере, всплеснув своей бомбардирской активностью. В октябре 2015 года Мурзаев даже заслужил признание лучшего игрока сентября по версии Профессиональной футбольной лиги Узбекистана , а также по версии самаркандского клуба. В конце сезона «Динамо» покинуло высший дивизион, и, вместе с этим, команду покинул сам футболист. Однако, несмотря на такое стечение обстоятельств и сравнительно небольшие заслуги перед клубом футболист был удостоен звания лучшего игрока года клуба «Динамо Самарканд».

В январе 2016 года проходил просмотр в клубе Суперлиги Малайзии «ПКНС». Футболист сумел достичь договоренности с руководством клуба и даже подписал контракт, рассчитанный на один год. Однако, по истечении некоторого времени этот контракт был расторгнут. По признанию самого футболиста поводом для аннуляции соглашения стало следующее обстоятельство. Один из футбольных агентов на встрече с главным тренером и футболистами клуба выставил Мурзаева в неблаговидном свете, распространив про него ложную отрицательную характеристику, которая, в свою очередь, повлияла на прекращение сотрудничества малайзийского клуба с узбекским футболистом. Предполагается, что агент, который, к сведению, оказался земляком Мурзаева, имел намерения по трудоустройству и продвижению своих клиентов с футбольные клубы Малайзии. Тем не менее, стоит отметить, что «ПКНС» выплатил футболисту компенсацию за досрочное расторжение соглашения.

В феврале 2016 года подписал контракт с «Бухарой».

Достижения 
«Бунёдкор»

 Чемпион Узбекистана (2): 2009, 2011
 Серебряный призёр чемпионата Узбекистана: 2012
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2012 2018
 Итого: 4 трофея

Статистика

Клубная

Международная

Матчи и голы за сборную

Сводная статистика игр/голов за сборную

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте sportbox.ru
 Профиль на сайте sportbox.ru
 Профиль на сайте болельщиков ФК «Динамо» Киев
 Профиль на сайте ФК «Бунёдкор»
 Профиль на сайте ФК «Шахтёр» Караганда
 Камолиддин Мурзоев ва Шавкат Саломов «Шўртан» машғулотларида иштирок этди
 Камолиддин Мурзоев ўз тақдирини «Олмалиқ» билан боғлади
 Камолиддин Мурзоев "Олмалиқ"ни тарк этди
 КАМОЛИДДИН МУРЗОЕВ «ДИНАМО» БИЛАН ШАРТНОМА ИМЗОЛАДИ
 Андрей Фёдоров ва Камолиддин Мурзоев сентябрь ойи лауреатлари 
 КАМОЛИДДИН МУРЗОЕВ "ДИНАМО"ДА «ОЙНИНГ ЭНГ ЯХШИ ФУТБОЛЧИСИ»
 МУРЗОЕВ — "ДИНАМО"НИНГ 2015 ЙИЛДАГИ ЭНГ ЯХШИ ФУТБОЛЧИСИ
 Мурзоев Малайзия клубида кўрикдан ўтмоқда ФОТО
 Камолиддин Мурзоевнинг шартномаси бекор қилинди
 Камолиддин Мурзоев: «Малайзия клуби билан шартнома имзоладим, лекин…»

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Металлург» Бекабад
Игроки ФК «Машал»
Игроки ФК «Бунёдкор»
Игроки ФК «Насаф»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК АГМК
Игроки ФК «Бухара»